Il campionato di calcio di Prima Categoria 1962-1963 è massimo torneo dilettantistico italiano di quell'annata. A carattere regionale, fu il quarto con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati della regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario 
 La 16ª giornata era in programma il 13 gennaio ma, a causa dei recuperi dell'andata e del maltempo nel gennaio '63, è stata disputata il 24 febbraio (dopo la 17ª giornata).

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggi salvezza

Calendario 
 La 16ª giornata era in programma il 13 gennaio ma, a causa dei recuperi dell'andata e del maltempo nel gennaio '63, è stata disputata il 24 febbraio (dopo la 17ª giornata).

Finale per il titolo regionale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.06.1963|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.06.1963

|-

 La Manzanese è Campione FVG 1962-1963 ma rinuncia alla promozione in Serie D per mancanza di mezzi.

Note

Bibliografia 
 Annuario F.I.G.C. 1962-1963, Roma (1963) conservato presso:
 tutti i Comitati Regionali F.I.G.C.-L.N.D.;
 la Lega Nazionale Professionisti;
 la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1962-63, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Il Gazzettino edizione di Venezia della stagione 1962-1963, conservato presso la Biblioteca comunale centrale di Milano nel magazzino cartaceo di Via Quaranta.
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia